__INGENINNEHÅLLSFÖRTECKNING__
Sverige kan avse:

Geografi 
Sverige – ett land i norra Europa.
Sveriges holme – en holme i Skurusundet, Nacka kommun

Norge 
En ö i sjön Vassbråa i Grans kommun (strax söder om ön Norge). ()
En plats vid höjden Sverigehova tio kilometer väster om Lunde i Nome kommun. ()
En gård tio kilometer norr om Skien. ()

Sjöfart 
Sverige-klass – en fartygsklass i svenska flottan. 
 – flera olika fartyg i den svenska flottan.

Musik 
Sverige (hymn) – en sång med text av Verner von Heidenstam.
Sverige (Kent-låt) – en låt av musikgruppen Kent
Sverige (musikgrupp) – en svensk musikgrupp.

Film / TV 
Sverige! – ett kulturmagasin i Sveriges Television.
Sverige (film) – en svensk kortfilm från 1996 i regi av Magnus Carlsson.

Astronomi 
11870 Sverige – en asteroid

Se även 
 Svensk
 Sweden
 New Sweden (olika betydelser)